«Тяжёлые времена» — роман Ч. Диккенса и его экранизации
 «Тяжёлые времена» — немой японский фильм режиссёра Микио Нарусэ (считается утерянным)
 «Тяжёлые времена» — американский фильм 1975 года